Het WTA-tennistoernooi van Sopot (officieel Prokom Open) van 2004 vond plaats van 9 tot en met 14 augustus 2004 in de Poolse plaats Sopot. Het was de zevende editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Sopot 2004. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Anna Pistolesi was het tweede reekshoofd. Zij kwam niet verder dan de tweede ronde.

De als eerste geplaatste Russin Anastasia Myskina bereikte de halve finale. Daarvoor moest zij verstek laten gaan.

Het negende reekshoofd, Flavia Pennetta uit Italië, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als elfde geplaatste Tsjechische Klára Koukalová in drie sets. Pennetta wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Tetjana Perebyjnis en Silvija Talaja had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Talaja speelde samen met Stéphanie Cohen-Aloro, met wie zij het vierde reekshoofd vormde – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het eerste reekshoofd, Iveta Benešová en Ľubomíra Kurhajcová, bereikte eveneens de halve finale. Daarin verloren zij van Klaudia Jans en Alicja Rosolska.

Het ongeplaatste Spaanse duo Nuria Llagostera Vives en Marta Marrero won het toernooi. In de finale versloegen zij het via een wildcard toegelaten Poolse koppel Klaudia Jans en Alicja Rosolska in twee sets. Het was voor beiden de eerste WTA-titel.

De Nederlandse Kim Kilsdonk en Hana Šromová uit Tsjechië strandden in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Sopot 2004
Sopot